Biografia
 Josep Domenech i Bonet, amb nom religiós de Fra Benet (Santa Coloma de Gramenet, 1892 - Manresa, 1936), religiós caputxí català
 Josep Domènec i Coll (Barcelona, 29 de gener de 1832 - 18 d'abril de 1901), jurista, Comandant de nombre de l'Orde d'Isabel la Catòlica
 Josep Domènech i Estapà (Tarragona, 1858 - Cabrera de Mar, 1917), arquitecte català
 Josep Domènech Grau (Reus 1870 - 1904), periodista català i procurador dels tribunals
 Josep Domènech i Mansana (Barcelona, 1885 - 1973), arquitecte modernista titulat el 1910
 Josep Domènech Samaranch (Sabadell, 1874 - 1900) pintor de Sabadell